Lisa Loeb kan verwijzen naar de volgende personen:

 Lisa Loeb (cabaretier), een Nederlandse cabaretière.
 Lisa Loeb (zangeres), een Amerikaanse zangeres.